Personen
 Ben Spijkers (1961), Nederlands judoka
 Cas Spijkers (1946-2011), Nederlands kok
 Fred Spijkers (1946), Nederlands klokkenluider
 Jaap Spijkers (1958), Nederlands acteur en regisseur
 Janus Spijkers (1910-1995), Nederlands voetballer
 Jef Spijkers (1904-1950), Nederlands politicus
 Joost Spijkers (1977), Nederlands acteur en zanger
 Mai Spijkers (1955), Nederlands uitgever
 Spijkers en Spijkers, Nederlands modeontwerpersduo

 Radio en televisie
 Spijkers met koppen, Nederlands radioprogramma van BNNVARA
 Spijkers, Nederlands tv-programma van de VARA, vanaf 1998 verder onder de naam Kopspijkers

Zie ook
 Spijker (doorverwijspagina)